El término Coming of Age —en español: ‘La mayoría de edad’— puede hacer referencia a:

Música 
 «Coming of Age», álbum de Camel (1998);
 «Coming of Age», canción de Foster the People (2014).

Otros 
 Coming-of-age (género), presente en el cine y la literatura.